Леони́д Аверья́нов:
 Аверьянов, Леонид Владимирович (род. 1955) — советский и российский ботаник-систематик.
 Аверьянов, Леонид Яковлевич (1944—2011) — российский социолог и философ, доктор социологических наук, профессор.